Il campionato italiano di calcio di Eccellenza 2017-2018 è il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2017-2018 ed il primo a livello regionale. È costituito da 28 gironi gestiti direttamente dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2017-2018
 Eccellenza Basilicata 2017-2018
 Eccellenza Calabria 2017-2018
 Eccellenza Campania 2017-2018
 Eccellenza Emilia-Romagna 2017-2018
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2017-2018
 Eccellenza Lazio 2017-2018
 Eccellenza Liguria 2017-2018
 Eccellenza Lombardia 2017-2018
 Eccellenza Marche 2017-2018
 Eccellenza Molise 2017-2018
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2017-2018
 Eccellenza Puglia 2017-2018
 Eccellenza Sardegna 2017-2018
 Eccellenza Sicilia 2017-2018
 Eccellenza Toscana 2017-2018
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2017-2018
 Eccellenza Umbria 2017-2018
 Eccellenza Veneto 2017-2018

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali 
Date semifinali: 20 maggio 2018 (andata); 27 maggio 2018 (ritorno)
Date finali: 3 giugno 2018 (andata); 10 giugno 2018 (ritorno)

Semifinali

Finali

Note